USS Crawford (SSN-806) — вымышленный корабль ВМС США из вселенной телесериалов «Морская полиция: Спецотдел»/«Военно-юридическая служба»
 USS Charles P. Crawford (SP-366) — минный тральщик и буксир ВМС США, служивший во флоте с 1917 по 1919 годы.